Originellement, un fascia est une bande de tissu portée dans l'Antiquité.
 Fascia pectoralis, pièce en tissu portée sous la tunique et la palla, qui couvrait et soutenait les seins. 
 Un fascia est une membrane fibreuse qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique.
 Fascia est une commune italienne de la province de Gênes.